Karl Gustav, Karl Gustaf, Carl Gustav eller Carl Gustaf kan syfta på:

Carl Gustafs stads gevärsfaktori – svensk vapentillverkare, idag ägda av Saab Bofors dynamics. Tillverkade vapen ofta kallade Carl Gustaf. Exempelvapen:
Carl Gustaf pansarvärnsgevär – se 20 mm pansarvärnsgevär m/42
Carl Gustaf granatgevär – se Carl Gustaf 84 mm granatgevär
Carl Gustaf kulsprutepistol m/45 – se Kulsprutepistol m/45

Personer
Carl XVI Gustaf (1946–), Sveriges nuvarande kung
Karl X Gustav (1622–1660), kung av Sverige 1654–1660
Karl Gustav, storfurste av Finland (1802–1805), Storfurste av Finland
Carl Gustav Jung (1875–1861), schweizisk psykiater 
Carl Gustav Jakob Jacobi (1804–1851), tysk matematiker
Carl-Gustaf Lindstedt (1921–1992), svensk skådespelare
Carl Gustav Emil Mannerheim (1867–1951), finländsk officer och Marskalk av Finland
Karl Gustav (prins) (1782–1783), svensk prins, son till Gustav III

Geografi
 Karl Gustavs socken, Norrbotten – en socken i Norrbotten
 Karl Gustavs landskommun, Norrbotten – en tidigare kommun i Norrbottens län 1863–1966
 Karl Gustavs församling, Luleå stift – en tidigare församling i Luleå stift, tidigare Karl Gustavs kapellag –2010
 Karl Gustavs distrikt, Norrbotten – ett distrikt i Haparanda kommun och Norrbottens län 2016–
 Karl Gustavs socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Karl Gustavs landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1951
 Karl Gustavs församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Göteborgs stift –2006
 Karl Gustav, Varbergs kommun – småort i Hallands län
 Karl Gustavs distrikt, Västergötland – ett distrikt i Varbergs kommun och Hallands län 2016–
 Karl Gustavs stad – en stad vid Eskilstuna stad 1659–1833

Se även 
 Alla artiklar vars titel inleds med Karl Gustav, Karl Gustaf, Carl Gustav, Carl Gustaf, Karl-Gustav, Karl-Gustaf, Carl-Gustav och Carl-Gustaf
 Alla artiklar vars titel innehåller Karl Gustav, Karl Gustaf, Carl Gustav, Carl Gustaf, Karl-Gustav, Karl-Gustaf, Carl-Gustav och Carl-Gustaf

Mansnamn
Förnamnsförgreningssidor